Lagorce puede referirse a: 

 Lagorce, comuna francesa situada en Ardèche.
 Lagorce, comuna francesa situada en Gironda.